Nicon peruviana är en ringmaskart som beskrevs av Miles Joseph Berkeley 1964. Nicon peruviana ingår i släktet Nicon och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
peruviana